Großer Stein steht für:

Berge:

 Großer Stein (Erzgebirge) (), bei Dorfchemnitz im Westerzgebirge, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Großer Stein (Östliche Oberlausitz) (), bei Spitzkunnersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen

Findlinge:
 Großer Stein am Welsegraben in Kirchberg, Niedenstein im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Großer Stein (Altentreptow), auf dem Klosterberg in Altentreptow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Großer Stein von Buchholz, im Ortsteil Französisch Buchholz, Bezirk Pankow, Berlin
 Großer Stein von Tonnenheide, in Tonnenheide, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Großer Stein (Klein-Tychow), in Klein-Tychow, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Felsen:

 Großer Stein (Gotthards) (Naturdenkmal), bei Gotthards in der Rhön, Landkreis Fulda, Hessen
 Großer Stein (Naturdenkmal), bei Kahlert im Thüringer Wald, Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Weiteres:
 Naturschutzgebiet Großer Stein, Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:
 Gross Stein
 Große Steine (Begriffsklärung)
 Großenstein
 Großstein
 Gran Piedra
 Großer Menhir
 Big Stone (Begriffsklärung)
 Great Stone